Taciano - escritor romano do 
 Eutôlmio Taciano - oficial bizantino do 
 Taciano (mestre dos ofícios) - oficial bizantino do